Warschawjanka steht für:

 Warschawjanka, polnisches und russisches Revolutionslied
 Projekt 636 Warschawjanka, russische Klasse dieselelektrischer Jagd-U-Boote

Siehe auch:
 KS Warszawianka, polnischer Sportverein